SOI peut être un acronyme ou une abréviation de :
 Silicon On Insulator, c'est-à-dire le nom anglais de Silicium sur isolant
 Service Oriented Infrastructure en informatique.
 Swiss Olympiad in Informatics, ou Olympiade suisse d'informatique
 South Molle Island (code AITA)
 Sphincter œsophagien inférieur
 Sphincter œsophagien inférieur en anatomie.
 Un soi désigne en Thaïlande une rue ou ruelle d'importance secondaire

Voir aussi